Balkánský pohár v házené žen 2021 byl již 3. ročník tohoto poháru. Obhájkyně titulů Černá Hora překvapivě vypadla již ve čtvrtfinále se Severní Makedonií (26:29). Zvítězilo domácí Slovinsko, které zvítězilo nad Srbskem 24:23 po penaltách.

Házená ve Slovinsku
Sportovní události ve Slovinsku
Házená v roce 2021
Sport ve Slovinsku v roce 2021